Județul Lăpușna reprezintă numele a două entități teritoriale de aproximativ aceeași întindere teritorială, unul din România Mare și altul din Republica Moldova.

Județe 

 Județul Lăpușna (1918 - 1944), județ din componența Regatului României în perioada interbelică
 Județul Lăpușna (1998 - 2003), județ efemer din componența Republicii Moldova

Alte pagini de dezambiguizare 

 Lăpușna
 Lăpuș (dezambiguizare)
 Lăpușnic (dezambiguizare)

Lăpușna